Aldeia Nova pode ser:
 Aldeia Nova (livro) - livro de contos de Manuel da Fonseca

Em Portugal:
 Aldeia Nova (Almeida) — freguesia no concelho de Almeida, Distrito da Guarda
 Aldeia Nova (Trancoso) — freguesia no concelho de Trancoso, Distrito da Guarda
 Aldeia Nova (Sandomil) — aldeia na freguesia de Sandomil, concelho de Seia, Distrito da Guarda
 Aldeia Nova de São Bento — freguesia no concelho de Serpa, Distrito de Beja
 Aldeia Nova do Cabo — freguesia no concelho do Fundão, Distrito de Castelo Branco

Em Angola:
Aldeia Nova (Cuanza Norte) — é uma cidade e comuna no município de Banga na província do Cuanza Norte

Desambiguação